

Ляпино — присілок, Глазовський район, Удмуртія
 Ляпино — присілок, Юкаменський район, Удмуртія

Ляпино — місцевість та острів біля Маріуполя на східному узбережжі Азовського моря